Врандук може бити:

 Врандук (Добој), насељено мјесто у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Врандук (Зеница), насељено мјесто у општини Зеница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ